Баранкас има више значења:

 Баранкас, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Баранкас, Естасион (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранкас (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Баранкас (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Баранкас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Баранкас (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Баранкас, Буенос Аирес (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Баранкас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Баранкас (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику